Ulrike är ett släkte av halssländor. Ulrike ingår i familjen ormhalssländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormhalssländor